Natasha Shneider (1956-2008), musicienne et actrice ;
  (1897-1947), réalisateur soviétique.